Кирако́с Гандзакеци́ (, около 1203—1271) — армянский историк. Труд охватывает тысячелетнюю историю Армении.

Имя 

Историк Киракос был прозван «Гандзакеци» довольно поздно. Впервые этот вариант его имени встречается в рукописи 1617 года. Все другие древние историки его называли Киракос или Киракос Вардапет. Сам он называет себя Киракос Аревелци. Из новых историков первый, кто назвал Киракоса «Гандзакеци», был Микаэл Чамчян в 1784 году в своей книге «История Армении». Впредь, начиная с издания 1858 года, он был назван Киракосом Гандзакеци. Его называли также Гетикци, по названию монастыря Нор Гетик.

Биография 
Киракос Гандзакеци родился в самом начале XIII века, около 1203 года, в районе Гянджи, согласно сообщению его же «Истории Армении» «в стране Гандзак». Учился в школе монастыря Нор Гетик в области Кайен у Ванакана Вардапета. После 1215 года продолжил обучение в монастыре Хоранашат, в 1225 году перебрался в Лорут. Весной 1236 года Киракос Гандзакеци попал в плен к монголам, откуда сбежал осенью того же года и вернулся в Армению. 1251 году в Нор Гетике присоединил свой голос к ответу представителей восточноармянской церкви папе Иннокентию IV относительно символа веры. После смерти Ванакана предположительно возглавил Нор Гетикский монастырь и занимался преподаванием. Как хорошо осведомленный интеллектуал в 1255 году лично встретился с королем Киликийской Армении Хатумом I и осведомил его о политической ситуации на Южном Кавказе. Умер Киракос в Киликии, как сообщает Григор Акнерци, в 1271 году «В 720 г. армянского счисления преставились в Христе славные вардапеты наши, Киракос и Вардан».

«История Армении» 

В армянской историографии период монгольского вторжения и владычества представлен более 10 ценными историографическими трудами. Кроме мелких хроник и колофонов рукописей, сохранились значительные труды Вардана Великого, Григора Акнерци, Смбата Гундстабля, Мхитара Айриванеци, Степаноса Орбеляна, отношение которых к монголам различно. Киракос, один из наиболее важнейших армянских историков XIII века, является ярким представителем тех историков, которые относились к татаро-монголам резко отрицательно. Он также сообщает ценные данные истории этого периода.

Начатый в 1241 году и завершенный в 1265—1266 годах его труд охватывает тысячелетнюю политическую, социальную, экономическую, религиозную и культурную историю Армении, начиная от христианизации в начале IV века до времени жизни автора. В качестве литературной модели Киракос использовал историю Мовсеса Хоренаци. Книга состоит из 65 глав и вводного предисловия:

Каждый из прежних тружеников находил место, с которого начинал [повествование]: либо [правление] прославленного царя, либо родоначалие знаменитых родов. Мы же лишёны всего этого, ибо царство у нас — как Аршакидское, так и Багратидское — давно пресеклось, князей армянского происхождения, за исключением тех, кто скрывается и прячется где-то в чужих странах, нигде не видно

Полное название труда — «Краткая история периода, прошедшего со времени святого Григора до последних дней, изложенная вардапетом Киракосом в прославленной обители Гетик» ()․ Как видно из стиля оно написано не самим Киракосом, а дальнейшими переписчиками. Создавая «Историю Армении», Киракос Гандзакеци использовал документы религиозного и богословского содержания, образцы житийной литературы, св. Писание и различные церковно-канонические грамоты; он пользовался также данными историков христианской церкви вообще (как, например, Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика), а также авторитетных деятелей армянской церкви. Из исторических трудов, послуживших источником для Киракоса Гандзакеци, исследователи упоминают в первую очередь сочинения Мовсеса Каганкатваци и Самуэла Анеци, а через последнего и Иованнеса Саркавага. К ним следует причислить и не дошедшее до нас сочинение вардапета Ванакана. Помимо этих работ Киракос хорошо знал сочинения почти всех армянских историков — как древних, так и средневековых.

Труд Киракоса Гандзакеци делится на две части. В первой дан компилятивный обзор истории армянского народа с первых дней принятия христианства и до появления татар. Вторая часть — самостоятельное изложение достоверной истории монгольского нашествия на Армению, написанное очевидцем и участником событий, перемежающееся различными документами богословского и церковно-канонического характера.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Историки Армении
Историки XIII века
Историки по алфавиту